Гиндилис Мирон Моисеевич (Меер Мошкович) () — инженер-строитель, строитель Волховской гидроэлектростанции, Магнитогорского металлургического комбината, член КПСС с 1920 года.

Биография 
Гиндилис Мирон Моисеевич родился 25 декабря 1900 года по старому стилю (7 января 1901 года по новому стилю) в г. Киеве в семье служащего. Учился в Киевском художественном училище, затем в Киевском средне-строительном техническом училище.

В октябре 1917 года участвовал в вооруженном восстании против Временного правительства в г. Киеве, на Печерске, вместе с солдатами 3-го авиаполка.

Весной 1919 года вступил в Киевскую организацию РСДРП (меньшевиков), примыкал к интернационалистам. С февраля по июль 1919 года работал техником-чертежником в техбюро Киевского Совета.

С июля 1919 года до октября 1920 года служил в Красной Армии: в Главном военно-санитарном управлении Украины, в санчастях 5-й армии Восточного фронта, 3-й армии Западного фронта, секретарем военкома.

В мае 1920 года проездом с Восточного на Западный фронт передал письмо в редакцию газеты «Правда» о разрыве с меньшевиками и призывом к левым социал-демократам вступать в коммунистическую партию. С июня 1920 года — член РКП (б). В октябре 1920 года откомандирован и поступил на учёбу на инженерно-строительный факультет Московского политехнического института (МВТУ им. Баумана).

Репрессирован в 1937 году (31.08.1937 года), приговорен в 10 годам ИТЛ + ПП (07.10.1937 года), сидел в Алтайском крае и Карлаге, Саранском отделении (строительство ж/д). Работал в проектном бюро Главкарагандашахтстроя ст. инженером.

Второй арест 26.07.1949 год в г. Караганде. Приговор: 29.10.1949 — ссылка, на поселение. Летом 1954 года ссылка была отменена. В июле 1955 года определением Верховного Суда СССР был полностью реабилитирован и постановлением ЦК Компартии Казахстана от 13 октября 1956 года восстановлен в партии с 1920 года с перерывом партийного стажа с 1935 года по сентябрь 1956 года.

В сентябре 1957 года переехал в г. Ульяновск и работал в управлении строительства Совнархоза. С 1963 года на пенсии. Дети — Савич Мира Мироновна, Гиндилис Лев Миронович, Гиндилис Виктор Миронович. Скончался 27 января 1993 года, похоронен в г. Ульяновске.

Примечания 

Инженеры-строители
Инженеры СССР
Реабилитированные в СССР
Репрессированные в СССР